Серве́ра-де-Буитра́го ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 12,02 км². Население — 150 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида